Сијера Алта има више значења:

 Сијера Алта (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијера Алта, Ел Фискал (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сијера Алта (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику